Линда Хаглунд (-Мактир) (; 15 июня 1956, Стокгольм, Швеция — 21 ноября 2015, Йёстерханинге, Швеция) — шведская легкоатлетка, чемпионка Европы в помещении (1976)

Спортивная карьера 
Была 7-кратной чемпионкой Швеции на дистанции 100 м (1974—1979, 1981) и 5-кратной — на 200 м (1975—1979). Также семь раз побеждала на зимних первенствах страны на дистанции 60 м (1972, 1974, 1976, 1978, 1979, 1981, 1984).

На своих первых летних Олимпийских играх в Мюнхене (1972) не смогла выйти из предварительных забегов на дистанциях 100 м в эстафете 4 × 100 м.

В 1974 году заняла шестое место в забеге на 60 м на зимнем чемпионате Европы по легкой атлетике в Гётеборге. В 1976 г. стала победительницей чемпионата Европы в помещении в Мюнхене и вышла в полуфинал на Олимпийских играх в Монреале.

На чемпионате Европы в помещении в Милане (1978) выиграла серебряную медаль на дистанции 60 м, повторив этот успех на летнем первенстве Европы в Праге на 100-метровке. В том же году стала в Швеции «Спортсменом года». В 1979 г. заняла пятое место в забеге на 60 м на чемпионате Европы в помещении в Вене и выиграла Кубок мира IAAF в Монреале в эстафете 4 × 100 м, выступаю за сборную Европы. В 1980 г. выиграла серебряную медаль на зимнем континентальном первенстве в помещении в Зиндельфингене на 60-метровке.

На летних Олимпийских играх в Москве (1980) была четвёртой на дистанции 100 м и вышла в полуфинал на 200 м. В 1981 в Гренобле, став серебряным призёром, завоевала свою четвертую медаль в карьере на европейских первенствах в помещении.

Летом 1981 г. допинг-контроль дал позитивный результат на употребление спортсменкой аналогических стероидов. Бегунья настаивала на своей невиновности, утверждая, что просто использовала две таблетки, которые ей дал в качестве витаминов её тренер Пертти Хелин. Тренер подтвердил эту версию и утверждал, что он ошибся в препаратах. И хотя Шведская легкоатлетическая ассоциация признала спортсменку невиновной, IAAF дисквалифицировала её на 18 месяцев.

В 1993 г. вышла замуж за американского спринтера Хьюстона Макитра. Переехав в США, она работала в качестве тренера ​​по легкой атлетике колледжа в Санта-Монике. Также занималась реализацией проектов в области дизайна, искусства и здоровья. Вернувшись в начале 1990-х гг. в Швецию, работала школьным учителем физкультуры.

В 2009 г. приняла участие в шведской версии танцевального шоу Strictly Come Dancing.

Скончалась вследствие онкологического заболевания.

Ссылки 
 
 http://www.munzinger.de/search/go/document.jsp?id=01000000105
 http://www.dn.se/sport/linda-haglund-dod/

Бегуны на короткие дистанции Швеции
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1972 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1976 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1980 года
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике